Elisa, een jongens- of meisjesnaam, in het laatste geval een verkorting van Elisabeth (voornaam)
Elisa (album), een muziekalbum van Elisa
Elisa (profeet), een profeet in de Hebreeuwse Bijbel, knecht en opvolger van Elia.
Elisa (zangeres), een Italiaanse zangeres.
 Elisa (software), een opensource muziekspeler
ELISA-test (enzyme-linked immuno sorbent assay).